Сборная Югославии по шахматам представляла Югославию на международных шахматных турнирах с 1927 по 2006 года. Наивысший рейтинг сборной составил 2585 (1989).

После распада Югославии в начале 1990-х года образовались четыре новые шахматные сборные: Босния и Герцеговина, Словения, Македония, Хорватия.

С 2003 сборная Югославии выступает как сборная Сербии и Черногории.

В 2006 году после выхода Черногории из состава объединенного государства, сборная Югославии была разделена на две сборные: Сербии и Черногории.

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
  Глигорич, Светозар — 15 раз. (1950—1974, 1978, 1982)
  Ивков, Борислав — 12 раз. (1956—1974, 1978—1980)
  Любоевич, Любомир — 12 раз. (1972—1974, 1978—1990, 1994, 1998, 2002)

 На командных чемпионатах Европы: Глигорич, Светозар (8 раз)

Трансферы

Достижения

Сборной 
Шахматная олимпиада
  Победитель — 1950
  Шестикратный серебряный призёр — 1956, 1958, 1962, 1964, 1968, 1974
  Шестикратный бронзовый призёр — 1952, 1954, 1960, 1970, 1972, 1980

Всего: 13 медалей

Командный чемпионат мира по шахматам

  Серебряный призёр — 1989

Командный чемпионат Европы по шахматам

  Шестикратный серебряный призёр — 1957, 1961, 1965, 1973, 1983, 1989
  Бронзовый призёр — 1977

Всего: 7 медалей

Индивидуальный зачёт 
Шахматная олимпиада

Командный чемпионат мира по шахматам (1989)

Командный чемпионат Европы по шахматам

Неосновные сборные 
На домашней олимпиаде 1990 года на правах хозяев Югославия выдвинула помимо основной ещё две сборные:
 Югославия—2 — 13 место. При этом Владимир Ковачевич завоевал бронзу в личном зачёте на 4-й доске.
 Югославия—3 — 26 место.

Примечания

Ссылки 

Ш
Ю
Шахматы в Югославии